Князь Владимир Иванович Бахтеяров-Ростовский (ум. 1617) — русский военный и государственный деятель, голова, воевода, наместник и боярин во времена правления Ивана IV Васильевича Грозного, Фёдора Ивановича, Бориса Годунова, Смутное время и правление Михаила Фёдоровича.  

Из княжеского рода Бахтеяровы-Ростовские. Старший сын воеводы князя Ивана Фёдоровича Немого Бахтеярова-Ростовского. Братья — воеводы князья Иван Иванович Бахтеяров-Ростовский и Андрей Иванович Бахтеяров-Ростовский.

Биография

Служба Ивану Грозному 
В 1579 году голова в походе на Лифляндию. В 1580 году воевода во время осады Пскова. В феврале 1581 года, по роспуске больших воевод, отправлен первым воеводой Большого полка в Старую Руссу, в июле, в числе других воевод,  прислан четвёртым воеводой в Новгород, а после первый воевода в Орешке и направлен пятым осадным воеводой в Псков, где участвовал пятым воеводой в героической обороне от польско-литовской армии Стефана Батория и упомянут вторым воеводой в "среднем городе". В этом же году, с ним стали местничать воеводы Иван Крюк-Колычев и князь Фёдор Кривоборский. В 1582 году назначен воеводой в Новгород, а во время прихода литовцев , указано ему быть первым воеводой в Рузе. В 1583—1584 годах — наместник и воевода в Брянске, а потом первый воевода в Пронске. В декабре 1584 года указано ему по "черниговским и путивильским вестям" быть в Брянске воеводою Большого полка.

Служба Фёдору Ивановичу 
Осенью 1585 года Владимир Иванович Бахтеяров-Ростовский служил воеводой в Дедилове, а по сходу с окраинными воеводами, велено ему  быть первым воеводой Передового полка. Тогда же он безуспешно местничал с тульским воеводой князем Петром Ивановичем Буйносовым-Ростовским и  вновь с Иваном Фёдоровичем Колычевым-Крюк. В 1585 году местничал с князем Григорием Ивановичем Долгоруковым-Чёрт. В августе 1586 года В. И. Бахтеяров-Ростовский был отправлен на воеводство в Шацк, где местничал с рязанским воеводой, боярином князем Дмитрием Ивановичем Хворостининым. В 1588 году — первый воевода в Михайлове. В июле 1589 года был назначен воеводой в Рязань, позже сходный воевода окраинных войск. В декабре 1589 — январе 1590 года князь В. И. Бахтеяров-Ростовский участвовал в шведском походе царя Фёдора Ивановича на Нарву в чине головы и есаула в царском полку. В феврале должен был «…к наугольной башне против Вышегорода [в Ругодиве] и по стене по нижней итти с лесницами…». В этом же году послан первым на встречу псковскому снаряду (артиллерии), а при взятии городов участвовал в качестве приступного воеводы, а после похода велено ему быть вторым воеводой Сторожевого полка на берегу Оки. 

Осенью 1590 года князь В. И. Бахтеяров-Ростовский был назначен воеводой в Коломне. В 1591 году — второй воевода Передового полка в Дедилове. Во время нашествия на Русь крымского хана Гази Герая князь Владимир Иванович Бахтеяров-Ростовский был отправлен «на берег» в полку правой руки под командованием боярина князя Никиты Романовича Трубецкого. Тогда же с ним местничал воевода передового полка князь Иван Петрович Ромодановский. «Сходный воевода» князь В. И. Бахтеяров-Ростовский с небольшим конным отрядом был выслан на реку Пахру, чтобы попытаться на время приостановить продвижение войск Крымской орды. В июле, в бою на реке Пахра воевода был разгромлен и ранен стрелами. В июле 1591 года после отступления крымского хана Гази II Герая от Москвы князь В. И. Бахтеяров-Ростовский был отправлен вторым воеводой "в поле" за Дедилов в погоню за татарами во главе сторожевого полка. Вместе с другими воеводами он получил щедрые награды от царя Фёдора Иоанновича, ему пожалован золотой и направлен воеводой Сторожевого полка в Коломну. В 1592 году второй воевода войск левой руки в походе под Выборг. В 1593 году, по возвращении из под Выборга, был назначен сперва воеводой Большого полка, а потом Сторожевого полка в Великом Новгороде, откуда послан в Каширу вторым воеводой Передового полка против крымцев. В этом же году местничал с князем Лукой Осиповичем Щербатым. 

В 1594 году показан стольником, и в сентябре послан со столом от Государя к немецкому послу. В этом же году отправлен первым воеводой в Чернигов вместо воеводы князя М. Ф. Гвоздёва-Ростовского и оставлен там на один год, откуда уведомлял Государя о шествии Киевского епископа с запорожцами к Новогородку монастырскому.

В феврале 1597 года князь Владимир Бахтеяров-Ростовский был отправлен первым воеводой «в Тюменский город» на Кавказе на место воеводы князя Григория Ивановича Долгорукова-Черта.

Служба Борису Годунову 
В 1600 году участвовал в первой встрече при представлении Государю персидских послов и при этом затеял местничество со своим родственником князем Василием Ивановичем Буйносовым-Ростовским. В 1601-1602 годах был  на воеводстве в Белгороде, первым воеводой. В январе 1603 года по царскому указу был отпущен из Белгорода в Москву. В том же году, «как государь… Борис Фёдорович… ходил на празник к живоначальной Троицы в Сергеев монастырь, и в те поры ведал [Москвой] князь Володимер Бахтеяров».

В конце 1603 года князь В. И. Бахтеяров-Ростовский был отправлен на Северный Кавказ во главе передового полка для боевых действий против горцев.  В 1604 году первый воевода в Терках, послан в Шемаху на Коясу, где в 1605 году в Караманской битве был тяжело ранен и попал в плен, но вскоре получил свободу и вернулся на Родину. В этом же году князь В. И. Бахтеяров-Ростовский участвовал первым во второй встрече при представлении Государю персидского посольства.

Служба в Смутное время 
В 1608 году был пожалован царём Василием Шуйским в бояре. В том же году попал в плен к Тушинскому вору, а в 1610 году бежал из Тушина и вернулся в Москву. Первым привёз известие о смерти Лжедмитрия II и о распаде его войска. В 1611 году был отправлен на воеводство во Владимир. В 1612 году присоединился ко Второму народному ополчению

Служба Михаилу Фёдоровичу 
В марте 1613 года ездил вторым от Москвы с делегацией от властей духовных, бояр и всех государственных чинов Земского собора в Кострому, к избранному Государю Михаилу Фёдоровичу Романову и матери его государыне инокине Марфе Ивановне, с объявлением об избрании его на Всероссийский престол. В апреле этого же года вернулся в Москву с новым царём. 

Затем в 1613-1616 годах служил первым воеводой и наместником в Нижнем Новгороде, участвовал в военном походе против мятежных казаков Атамана Ивана Мартыновича Заруцкого. При царском дворе пользовался немалым влиянием.

В 1617 году боярин князь Владимир Иванович Бахтеяров-Ростовский скончался.

Семья 
От брака с неизвестной имел детей:

 Князь Бахтеяров-Ростовский Пётр Владимирович (ум. 1618) — послан вторым воеводой войск против идущих к Переславлю поляков и в походе с ними бился в бою (1611), воевода в Свияжске (1618), бездетный. 
 Княжна Фетинья Владимировна (ум. 1644) — мамка царевны Евдокии Алексеевны, жена боярина и князя Ю. А. Сицкого.
 Княжна Елена Владимировна — жена князя Ф. А. Хилкова

См. также 
 Бахтеяров-Ростовский Андрей Иванович
 Бахтеяровы-Ростовские
 Бахтеяровы
 Бухтияровы

Литература 
 
 \
 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 2. 1810 г. Бахтеяров Владимир Иванович. стр. 13-14.
 А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Бахтеяров-Ростовский Владимир Иванович. стр. 172.
 Сост. А.В. Антонов. Памятники истории русского служилого сословия. - М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю.В. Анхимюк. Ю.М. Эскин. Бахтеяров-Ростовский Владимир Иванович. стр. 40. ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф.201. (Собрание М.А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83. 
 П.Н. Петров. История Родов русскогот дворянства. Т. 1. Изд. Герман Гоппе. СПб. 1886 г. Бахтеяров-Ростовский Владимир Иванович. стр. 101-102.

Примечания

Ссылки 
 Морозова Л. Е. История России, Смутное время. — М.: Астрель, 2011. — С. 490—491. — ISBN 978-5-271-37315-2

Владимир Иванович
Воеводы
Воеводы Дедилова
Бояре
Воеводы Белгорода
Воеводы Тюмени
Воеводы Михайлова
Воеводы Коломны
Воеводы Рязани
Воеводы Владимира
Воеводы Новгорода
Воеводы Брянска
Воеводы Шацка